Николя Турнье (; 12 июля 1590, Монбельяр, Франция — не позже февраля 1639, Тулуза, Франция) — французский живописец школы Караваджо.

Биография 
Николя Турнье родился в Монбельяре. Его отец Андре Турнье был протестантским художником из Безансона. По некоторым источником, Турнье был учеником Валантена де Булонь (1591—1632). С 1619 по 1626 годы Турнье работал в Риме, где на него оказала большое влияние работа Караваджо. Стиль Турнье в его римский период блозок к Бартоломео Манфреди (1580—1622). После 1626 года Турнье переехал на юг Франции, а в 1632 году осел в Тулузе, где работал до конца жизни. Известно, что 30 декабря 1638 года больной Турнье оставил своё завещание в доме скульптора Пьера Аффра. Умер в 1639 году в Тулузе.

Николя Турнье писал как на религиозные, так и на светские темы. Он написал «Распятие Христа» для церкви в Миниме, «Снятие с креста» для кафедрального собора Сент-Этьена, «Тоби и ангел» для кафедрального собора в Нарбонне.

Его картина «Несение креста», написанная для часовни одного из католических братств, была украдена в 1818 году из Музея августинцев в Тулузе и обнаружена лишь почти 190 лет спустя.

Галерея

См. также 
 Несение креста (картина Турнье)

Библиография 
 
 
 Axel Hémery, Nicolas Tournier, 1590-1639, un peintre caravagesque, ISBN 2-901820-30-1.
 Catalogue de l'exposition Nicolas Tournier, un peintre caravagesque, musée des Augustins, musée des Beaux-Arts de Toulouse, 2001.
 P. F. Bertrand et S. Trouvé éd., Nicolas Tournier et la peinture caravagesque en Italie, en France et en Espagne, actes du colloque Framespa, 2003, ISBN 291-2025-11-7.

Ссылки 
 Tracy Chevalier: The Virgin Blue
 Работы художника в музеях и художественных галереях.

Умершие в 1630-е годы
Караваджисты